Maya se poate referi la:

Populații și civilizații  
 Mayași — populație nativă a sudului Mexicului și a nordului Americii Centrale. 
 Maya (populație) — populație indigenă contemporană; 
 Maya (civilizație) — civilizația pre-columbiană; 
 Maya (familie de limbi) — familia de limbi vorbite de către oamenii de origine Maya. 
 Maya (Australia), grup aborigen australian; 
 Maya (limbă, Brazilia) - limbă neclasificată din Brazilia, care ar putea fi conectată cu familia de limbi Panoa.

Prenumele unor artiste și actrițe  
 Maya Angelou, autoare și poet; 
 Maya Lin, arhitectă și sculptor; 
 Maya Deren, realizatoare de filme de avant-garde; 
 Maya Mishalska, actriță mexicană;
 Maya Miyamoto, fotomodel japonezǎ; 
 Maya Plisetskaya, dansatoare de balet faimoasă; 
 Maya Rudolph, membră a echipei de realizare a emisiunii Saturday Night Live.
 Maya (actriță coreeană)

Muzică  
 Maya, cântec al Incredible String Band
 Maya Days (cântăreață), cântăreața Maya Days (The Tamperer feat. Maya, "Feel it")
 Maya (Kim Young Sook) — cântăreață coreană (Maya, "Born To Do It")

Televiziune  
 Maya (show televiziune), serial de televiziune de aventuri; 
 Maya the Bee, personaj al unei serii de cărți și a unui serial de televiziune german. 
 Maya (Space: 1999), un personaj extraterestru din serialul de televiziune  Space: 1999
 Maya Chinn, personaj din serialul de zi de tip soap opera (tele-novelă) Passions, interpretat de Kyrie Maezumi.

Religie  
 Maya (hinduism), concept în filosofia hindu/vedică; 
  o stare de percepere eronată a realității; 
  forța inerentă a Divinei Mame (Devi). 
 Maya (iluzie), concept al filozofiei dharmice; 
  iluzia realității fizice sau de suprapunere a persepției finite asupra realității infinite; 
  ideea de a vedea întreaga lume ca o iluzie. 
 Mayasura, demon și mare arhitect, cunoscut adesea sub numele de Maya. 
 Regina Maya, mama istoricului Buddha.

Români
 Maya Simionescu, academician român

Alte întrebuințări  
 Maya (software), program de computer (software) designat pentru crearea de grafică de tip 3 D, realizat de Autodesk Media & Entertainment. 
  Maya, numele comun pentru vrabia euro-asiatică. 
  Maya (Egiptul antic), un personaj oficial din suita faraonilor Egiptului antic. 
 Maya Gold — tip de băutură cu gust de portocale, ciocolată organică produsă de compania Green & Black's, primul produs care a avut eticheta fairtrade labelling. 
  Maya (râu) — râu în regiunea Sakha, Rusia. 
  Maya (design) (MAYA) — firmă de consultanță localizată în Pittsbugh, Pennsylvania, Statele Unite. 
  Maya din Mirinoi, personaj (The Yellow Ranger) din serialul Power Rangers: Lost Galaxy
  Maya Ibuki, personaj de ficțiune din Neon Genesis Evangelion  anime universe
  Maya sticks, lemn bogat în rășină utilizat ca mijloc de inițiere al focului. 
  Maya, carte de Jostein Gaarder.  
  Maya, the Mistress of Illusion, personaj, semi-zeiță care joacă un rol minor în romanul lui Roger Zelazny, Lord of Light. 
Maya (Ragnarok), monstru din MMORPG Ragnarok Online. 
 Maya, oraș în Australia de Vest.

Vezi și  
 Maia